Барагаш () — топоним, распространен в Республике Алтай, в России.

 Барагаш — село в Шебалинском районе, административный центр и единственный населённый пункт Барагашского сельского поселения.
 Барагаш — река в Шебалинском районе.

См. также 
 Барага (значения)